Mužská dvouhra Open 13 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do singlové soutěže marseillského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Nick Kyrgios, kterého v semifinále vyřadil Tsonga.

Vítězem se stal druhý nasazený 31letý Francouz Jo-Wilfried Tsonga, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou čtyřku Lucase Pouilleho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour, když navázal na týden starou trofej z rotterdamského ABN AMRO World Tennis Tournament. Podruhé v kariéře vybojoval třetí titul z jediného turnaje. Na Open 13 již triumfoval v letech 2009 a 2013.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017